Уб () — город и муниципалитет в Сербии, в общине Колубара, в долине рек Тамнава и Уб. Находится в 55 км к юго-западу от Белграда.

Поселения людей на территории муниципалитета Уб существовали со времён Винчанской культуры (5000 до н. э.). В сёлах Трлич, Калиновац, Бргуле проведены раскопки поселений, относящихся к этому периоду. У села Чучуге открыто поселение времён бронзового века.

О происхождении названия «Уб» есть две версии. По одной из них, это изменившееся в славянской речи латинское слово urb (местность, город); по другой — сокращение от имени владельца этой местности князя Славолюба, брата князя Коцеля.

Главной достопримечательностью Уба является монастырь в селе Докмир (1415 год).

В состав муниципалитета Уб входит 38 населённых пунктов. Население муниципалитета Уб по переписи 2003 года составляет 32104 человек (из них 15897 мужчин и 16126 женщин), население города Уб — 6018 человек. 98,35 % населения — сербы.

Известные уроженцы города 
 Кнежевич, Божидар — сербский философ и историк
 Танкосич, Воислав — майор, участник Балканских войн и Первой мировой войны, причастный к убийству эрцгерцога Франца-Фердинанда
 Йоцич, Любиша — писатель, режиссёр, актёр
 Петронижевич, Бранислав — философ.
 Плаович, Радомир — театральный режиссёр, драматург
 Джаич, Драган — футболист сборной Югославии
 Савич, Душан — футболист сборной Югославии
 Чолич, Ратко — футболист сборной Югославии
 Нинкович, Сретен — баскетболист сборной Югославии
 Сименович, Григорий — известный экономист

См. также 
 Уг

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета Уб.
 Неофициальный сайт.

Населённые пункты Сербии